

Astronomia
10 Hygiea – asteroide della fascia principale

Aziende
IGEA S.p.A. – ente regionale minerario della regione autonoma della Sardegna

Geografia
Igea – comune de La Rioja, Spagna
Igea Marina – frazione del comune di Bellaria-Igea Marina (provincia di Rimini, Italia)

Mitologia
Igea – dea della salute nella religione greca

Onomastica
Igea – nome proprio di persona femminile italiano

Sigle
I.G.E.A. – Indirizzo Giuridico Economico Aziendale (ragioneria)

Sport
 Igea Virtus – squadra di calcio